KAK oder Kak ist:

 die Komisaun Anti-Korrupsaun, die Antikorruptionskommission Osttimors
 eine Währungseinheit in Kambodscha, siehe Riel
 die Abkürzung für Kationen-Austausch-Kapazität
 die Kugelamphoren-Kultur
 die Abkürzung für Kungliga Automobilklubben, einen schwedischen Automobilklub
 der Kartenkurs, der auf einer Karte eintragbare Kurs
 eine im Jahre 1968 gegründete kalifornische Psychedelic-Rock-Band
 die Abkürzung für den Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat, der grönländische Fußballverband

Personen:
 Avinash Kak (* 1944), US-amerikanischer Informatiker
 Subhash Kak (* 1947), indischer Dichter, Philosoph und Wissenschaftstheoretiker
Siehe auch
Kaack
Kaak

KAK